Naklo kan syfta på följande platser:

Slovenien 

 Naklo, 
 Naklo (kommun),

Tjeckien 

 Náklo (ort), Olomouc, 
 Náklo (berg), Södra Mähren, 

Robotskapade Slovenienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar